Phoenix Rising kan henvise til:

 Phoenix Rising FC – amerikansk fodboldklub
 Phoenix Rising (band) – spansk symphonic power metalband
 Phoenix Rising (Deströyer 666 album) – af Deströyer 666 fra 2000